Рамо́на — женское личное имя испанского происхождения, распространённое в Германии, Испании, Румынии, Италии, Болгарии, Португалии, Молдавии и других странах.

Является женской формой мужского имени Рамон (исп.) или Реймонд (др.-нем.) Означает «мудрая защитница», «благоразумная защитница».

В испаноговорящих странах имя Рамона известно минимум с XVI века, в Великобритании начало использоваться с XVIII века, только в испанских семьях.

На популярность имени заметное влияние оказали роман «» (, 1884) и серия повестей «» (Беверли Клири, 1955—1999).

Известные носительницы 

 Бальтазар, Рамона (род. 1964) — немецкая гребчиха.
 Бахманн, Рамона (род. 1990) — швейцарская футболистка.
 Капхайм, Рамона (род. 1958) — немецкая гребчиха.
 Маркес, Рамона (род. 2001) — английская актриса.
 Милано, Рамона (род. 1969) — канадская актриса.
  (род. 1972) — румынский политик и юрист; министр иностранных дел (июль—ноябрь 2019).
 Портвих, Рамона (род. 1967) — немецкая гребчиха.
 Фрейдон, Рамона (род. 1926) — американская художница комиксов.
 Херди, Рамона (род. 1997) — швейцарская конькобежка.
 Хофмайстер, Рамона Терезия (род. 1966) — немецкая сноубордистка.
  (род. 1998) — американская актриса.
Второе имя
 Лавин, Аврил Рамона (род. 1984) — канадская певица, автор песен, дизайнер и актриса.
Псевдонимы
 Команданта Рамона (1959—2006) — мексиканская революционерка, один из руководителей САНО, борец за права женщин.
Вымышленные персонажи
 Рамона — главная героиня романа «».
  — главная героиня серии повестей «».
 Рамона Ройал — персонаж сезона «Американская история ужасов: Отель» телесериала «Американская история ужасов».

См. также 
 Мона
 Рамонда

Примечания 

Женские имена